Madavi ist der Familienname folgender Personen:

 Harshitha Madavi (* 1998), sri-lankische Cricketspielerin
 Mansur Madavi (* 1942), iranisch-österreichischer Filmregisseur und -produzent